Charles Buloz (1843-1905), journaliste français ;
 François Buloz (1803-1877), patron de presse français, père du précédent.

Voir aussi 
 Jacques-Ernest Bulloz (1858-1942), homme politique et photographe français ;
 Nicole Buloze (1942-1991), chanteuse d'opéra suisse.